O Compromisso Empresarial para Reciclagem (Cempre) é uma associação sem fins lucrativos dedicada à promoção da reciclagem dentro do conceito de gerenciamento integrado do lixo. Fundado em 1992 e sediada em São Paulo, o Cempre é mantido por empresas privadas de diversos setores.

O Cempre trabalha para conscientizar a sociedade sobre a importância da redução, reutilização e reciclagem de lixo através de publicações, pesquisas técnicas, seminários e bancos de dados. Os programas de conscientização são dirigidos principalmente para formadores de opinião, tais como prefeitos, diretores de empresas, acadêmicos e organizações não-governamentais (ONG's).

A missão do Cempre está centrada em três pontos:

 Promover o conceito de Gerenciamento Integrado do Resíduo Sólido Municipal. 
 Promover a reciclagem pós-consumo. 
 Difundir a educação ambiental com foco na teoria dos três R's (Reduzir, Reutilizar e Reciclar).

Ligações externas
Página do Compromisso Empresarial para Reciclagem

Reciclagem
Organizações ambientais
Instituições sem fins lucrativos
Organizações não governamentais